Мэнди Мьюз (; род. 18 октября 1994, Сан-Диего, США) — американская порноактриса.

Биография 
Родилась 18 октября 1994 года в Сан-Диего, США. Выросла в Лейк-Форест.

Потеряла девственность в 12 лет.

Работала в компании , специализирующейся на фаст-фуде.

Карьера в порнофильмах 
Дебютировала в порно в 2014 году.

В 2016 году номинирована на премии AVN Awards («Награда фанатов: Самый горячий новичок») и XRCO Awards («Невоспетая сирена года»). В 2019 году номинирована на премии AVN Awards («Лучшая секс-сцена виртуальной реальности») и Urban X Award («Самая удивительная задница»). В 2020 году номинирована на премию AVN Awards («Награда фанатов: Самая эпическая задница»).

Любимые звёзды фильмов для взрослых — Майк Адриано и Дэни Дэниелс.

Любимая поза в сексе — на коленях.

Сотрудничает с такими студиями, как Bang Bros, Brazzers, Devil's Film, Elegant Angel, Evil Angel, Girlfriends Films, Naughty America, Reality Kings и другими.

По состоянию на апрель 2020 года снялась в 285 порнофильмах.

Личная жизнь 
Является бисексуалкой.

Любит животных. По состоянию на 2014 год у неё было две кошки.

Любит электронную музыку.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами